Тэдзука — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тэдзука, Осаму (1928—1989) — японский мангака, аниматор, кандидат медицинских наук.
 Тэдзука, Сатоси (род. 1958) — японский футболист. См. также 
 Культурная премия Осаму Тэдзуки — ежегодная премия для авторов манги, спонсируемая японской газетой Asahi Shimbun.
 Награда Тэдзуки — ежегодная награда, присуждаемая с 1971 года начинающим мангакам.